Chickasaw County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Chickasaw County (Iowa) – okres státu Iowa
 Chickasaw County (Mississippi) – okres státu Mississippi